Мирафло́рес-де-ла-Сье́рра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Расроложен примерно в 50 км к северу от центра Мадрида. Занимает площадь 56,56 км². Население — 5934 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
 Web del PP de Miraflores de la Sierra
 Web de la Asamblea local de Izquierda Unida de Miraflores de la Sierra 
 Web de la Agrupación Socialista de Miraflores de la Sierra
  Vista en Google Maps
 Miraflores de la Sierra: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида